Pålägg kan avse:

 Smörgåspålägg – det som man har på smörgåsar
 Pålägg (företagsekonomi) – en företagsekonomisk term
 Pålägg (inspelningsteknik) – en inspelningsteknik